

Mitologia greca
Evippe – figlia di Tirimma e madre di Leontofrone da Ulisse 
Evippe – figlia del centauro Chirone e conosciuta anche come Ippe 
Evippe – figlia di Dauno e moglie di Diomede 
Evippe – figlia di Leucone e sorella di Eritra, moglie di Andreo e madre di Etocle 
Evippe – una danaide figlia di Danao e della naiade Polisso e che sposò ed uccise Imbro
Evippe – un'altra figlia di Danao ma avuta da una donna etiope e che sposò Argio (figlio di Egitto e di una donna fenicia) oppure fu sposa di Agenore (un altro figlio di Egitto)
Evippe di Peonia – madre delle Pieridi
Evippe – madre di Merione avuto da Molo. Igino si riferisce a lei con il nome di Melfi

Note